Peter von Amiens (franz. Pierre d’Amiens) bezeichnet folgende Personen:

 Peter der Einsiedler (um 1050–1115), französischer Prediger, Anführer des Volkskreuzzuges
 Pierre d’Amiens († 1204), französischer Ritter, Teilnehmer am vierten Kreuzzug